Stichprobenstreuung steht für:

 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe empirische Standardabweichung
 Schätzfunktion für die Streuung einer zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Stichprobenvarianz (Schätzfunktion)#Stichprobenstandardabweichung